EUD steht für:
Europa-Union Deutschland, ein überparteilicher proeuropäischer Verein, gegründet 1946
Europeans United for Democracy – Allianz für ein Europa der Demokratien, eine 2005 gegründete europäische politische Partei
European Union of the Deaf, ein Verein der die Interessen gehörloser Menschen auf europäischer Ebene vertritt

eud steht für:
End User Development, dt. etwa Endbenutzer-Entwicklung

EUD